Сезон 1963—1964 у Національній лізі А — 67-й чемпіонат Швейцарії. Переможцем став клуб Ла Шо-де-Фон.

Підсумкова таблиця

Бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Швейцарії на RSSSF 

1964
Швейцарія
Швейцарія